Муха́ммед Абдулла́ аль-Кахта́ни (; ) — один из основных участников Захвата Мекки в 1979 году.

Вместе с Джухайманом аль-Утейби был одним из учеников известного богослова и Верховного муфтия Саудовской Аравии Абдулазиза ибн База.

Примкнул к группе крайних салафитов и в 1979 году совершил вооружённую попытку свержения Саудовской династии. Был провозглашён восставшими Махди. Погиб во время штурма 4 декабря 1979 года.

Примечания

Ссылки 
 Захват Мекки в 1979 году

Махди